Swatara Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Swatara Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Swatara Township (Lebanon County, Pennsylvania)